Kvalspelet till U19-Europamästerskapet i fotboll för damer 2022 anordnades för att avgöra vilka sju lag som skulle få spela i U19-EM 2022 tillsammans med värdnationen Tjeckien. I kvalspelet deltog 52 av Uefas 55 medlemmar med lag, inklusive värdnationen. Albanien gjorde debut i U19-sammanhang för damer.

Format
Inför detta mästerskap gjordes formatet för kvalspelet om. Från och med detta mästerskap skall följande format användas:
 Deltagande lag delas in i två divisioner, kallade A och B. Det första året, inför detta mästerskap, sker indelningen genom ranking med hjälp av en av Uefa beräknad koefficient.
 Omgång 1: Lagen i respektive division blir indelade i fyralagsgrupper.
 Varje grupp spelar en "miniturnering". 
 Lag som placerar sig sist i respektive grupp i Division A blir nedflyttat till Division B.
 Lag som placerar sig först i respektive grupp i Division B blir uppflyttat till Division A.
 Omgång 2: Ersätter tidigare elitomgång. Spelas på exakt samma sätt som omgång 1. 
 Vinnande lag i respektive grupp i Division A kvalificerar sig till mästerskapet.
 Lag som placerar sig sist i respektive grupp i Division A blir nedflyttat till Division B inför kommande säsongs turnering.
 Lag som placerar sig först i respektive grupp i Division B blir uppflyttat till Division A inför kommande säsongs turnering.

Omgång 1
Avgjordes som miniturneringar med fasta spelplatser för respektive grupp, som spelades antingen i september eller oktober 2021:
I september: 13–21 september med matchdagar 14, 17 och 20 eller 15, 18 och 21 september.
I oktober: 18–26 oktober med matchdagar 19, 22 och 25 eller 20, 23 och 26 oktober.
Tabeller från Uefas hemsida.

Division A – Omgång 1
Samtliga lag som placerar sig som fyra i respektive grupp blir nedflyttade till Division B i omgång 2. Övriga lag kvalificerade för Division A i omgång 2.
Grupp A1 – Omgång 1
Spelades i Achtkarspelen, Nederländerna den 20, 23 och 26 oktober.Grupp A2 – Omgång 1
Spelades i Stara Pazova, Serbien den 15, 18 och 21 september.Grupp A3 – Omgång 1
Spelades i Volgograd, Ryssland den 15, 18 och 21 september.Grupp A4 – Omgång 1
Spelades i Hvidovre, Danmark den 20, 23 och 26 oktober.Grupp A5 – Omgång 1
Spelades i Limerick, Irland den 20, 23 och 26 oktober.Grupp A6 – Omgång 1
Spelades i Albufeira, Portugal den 19, 22 och 25 oktober.Grupp A7 – Omgång 1
Spelades  i Padua, Italien den 20, 23 och 26 oktober.

Division B – Omgång 1
Alla matcher spelades i oktober 2021. Samtliga sex vinnare till Division A i omgång 2. Eftersom 52 lag kom till start blev det sex grupper i denna division, och även bästa tvåa, Grekland, uppflyttades till Division A.
Grupp B1 – Omgång 1
Spelades i Mahiljoŭ, Belarus den 20, 23 och 26 oktober.Grupp B2 – Omgång 1
Spelades i Dobritj, Bulgarien den 20, 23 och 26 oktober.Grupp B3 – Omgång 1
Spelades i Andorra la Vella, Andorra den 19, 22 och 25 oktober.Grupp B4 – Omgång 1
Spelades i Attard, Malta den 20, 23 och 26 oktober.Grupp B5 – Omgång 1
Spelades i Poreč, Kroatien den 19, 22 och 25 oktober.Grupp B6 – Omgång 1
Spelades i Mostar, Bosnien och Hercegovina den 19, 22 och 25 oktober.

Omgång 2
Avgjordes som miniturneringar med fasta spelplatser för respektive grupp, som skulle ha spelats i april 2022. Efter överenskommelse mellan länderna i grupp A4 så spelades denna grupp i maj istället.
I april: 4–12 april med matchdagar 5, 8 och 11 eller 6, 9 och 12 april.
I maj enligt överenskommelse i grupp A4 med matchdagar 10, 13 och 16 maj.

Lottningen av gruppindelning utfördes den 9 december 2021. Ryssland och Belarus fick sina landslag inlottade i grupp A2. Den 28 februari 2022 blev dock Ryssland avstängt från samtliga turneringar av Uefa, något som följdes av restriktioner även mot Belarus från den 3 mars. Belarus har dock inte blivit avstängda, men deltog ändå inte i kvalspelet till EM.

Tabeller från Uefas hemsida.

Division A – Omgång 2
Samtliga lag som placerar sig som fyra i respektive grupp blir nedflyttade till Division B i omgång 1 i kval till EM 2023. Övriga lag kvalificerade för Division A i omgång 1 i kval till EM 2023. Gruppsegrare kvalificerade för EM-slutspelet, tillsammans med värdlandet Tjeckien Ryssland nedflyttade till Division B när de får delta nästa gång. Belarus nedflyttade till Division B.
Grupp A1 – Omgång 2
Spelades i Borås, Sverige den 6, 9 och 12 april.Grupp A2 – Omgång 2
Endast en match spelades, i Düsseldorf, Tyskland den 12 april.

Eftersom matchen slutade oavgjort så avgjordes placering på straffar.
Ryssland och Belarus till Division B.Grupp A3 – Omgång 2
Spelades i Burton upon Trent, England den 6, 9 och 12 april.Grupp A4 – Omgång 2
Spelades i Wels, Österrike den 10, 13 och 16 maj.Grupp A5 – Omgång 2
Spelades i Curtarolo, Italien den 6, 9 och 12 april.Grupp A6 – Omgång 2
Spelades i Braga, Portugal den 6, 9 och 12 april.Grupp A7 – Omgång 2
Spelades  i Ostrava, Tjeckien den 6, 9 och 12 april.

Division B – Omgång 2
Alla matcher spelades i april 2022. Samtliga sex vinnare till Division A i omgång 1 i kval till EM 2023. På grund av att Ryssland uteslöts blev de två bästa tvåorna, Malta och Turkiet, uppflyttade till Division A.
Grupp B1 – Omgång 2
Spelades i Larne, Nordirland den 6, 9 och 12 april.Grupp B2 – Omgång 2
Spelades i Brežice, Slovenien den 6, 9 och 12 april.Grupp B3 – Omgång 2
Spelades i Jelgava, Lettland den 6, 9 och 12 april.Grupp B4 – Omgång 2
Spelades i Edinburgh, Skottland den 5, 8 och 11 april.Grupp B5 – Omgång 2
Spelades i Andorra la Vella, Andorra den 5, 8 och 11 april.Grupp B6 – Omgång 2
Spelades i Manavgat, Turkiet den 5, 8 och 11 april.

Källor

U19-Europamästerskapet i fotboll för damer
Fotbollsåret 2021
Fotbollsåret 2022
2021 i Europa
2022 i Europa